Альфа Этники 1978/1979 () — 43-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1978/1979
Греция
Греция
1978 год в Греции
Спорт в Греции в 1979 году